De zeventiende etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een vlakke rit en werd verreden op 11 september 2013 over een afstand van 189 km van Calahorra naar Burgos. De Nederlander Bauke Mollema won deze etappe.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
 De route van de 17e etappe op www.lavuelta.com

17
Sport in Burgos